Kalitidu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalitidu, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kalitidu, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar